Skalar ( ‚Leiter‘) steht für:
 Skalar (Mathematik), eine mathematische Größe in der Linearen Algebra und der Physik 
 Skalare Variable, eine Gruppe von Datentypen in der Informatik 
 Skalarprozessor, eine Architekturklasse von Mikroprozessoren
 Skalar (Fisch), eine Fischart
 Skalare, eine Fischgattung
 Skálar, eine Siedlung im Nordosten von Island (66°20′ N; 14°46′ W)

Siehe auch:
 Skala